Matsushita steht für:

 Matsushita Denki Sangyō, engl. Matsushita Electric Industrial, den alten Namen von Panasonic, engl. Panasonic Corporation
 Matsushita (Klan), Familie des japanischen Schwertadels

Matsushita ist der Familienname folgender Personen:
 Matsushita Mitsuo (* 1933), japanischer Jurist und Mitglied am WTO Appellate Body
 Matsushita Daisaburō (1878–1935), japanischer Linguist
 Daisuke Matsushita (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Hiro Matsushita (* 1961), japanischer Automobilrennfahrer
 Junto Matsushita (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kazuma Matsushita (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kō Matsushita (* 1962), japanischer Komponist und Dirigent
 Kōhei Matsushita (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kōji Matsushita (* 1967), japanischer Tischtennisspieler
 Luísa Hanaê Matsushita (* 1984), brasilianische Popsängerin, bekannt als Lovefoxxx
 Matsushita Kōnosuke (1894–1989), japanischer Industrieller
 Masaharu Matsushita (1912–2012), japanischer Unternehmer
 Megumi Matsushita (* 1981), japanische Schauspielerin
 Naoki Matsushita (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Nobuharu Matsushita (* 1993), japanischer Automobilrennfahrer
 Sachie Matsushita (* 1976), japanische Pianistin und Komponistin
 Matsushita Shin’ichi (1922–1990), japanischer Komponist
 Tadahiro Matsushita (1939–2012), japanischer Politiker
 Takayoshi Matsushita (* 1953), japanischer Bogenschütze
 Toshihiro Matsushita (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yoshiki Matsushita (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yoshinari Matsushita († 2013), japanischer Motorradrennfahrer
 Yoshito Matsushita (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yūki Matsushita (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yūya Matsushita (* 1990), japanischer J-Pop-Sänger und Schauspieler